Pilbeam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John William Pilbeam
 John Pilbeam